Железниково — название двух населённых пунктов в России:

 Железниково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Железниково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Железниково — прежнее название д. Железницы в Рыбновском районе Рязанской области.